San Bernardo ist der spanische Name von Bernhard von Clairvaux; nach diesem sind zahlreiche Orte etc. in Spanien und seinem überseeischen Kolonialreich benannt:

in Argentinien:
 San Bernardo del Tuyú, Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Bernardo (Pehuajó), Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Bernardo (Tapalqué), Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Bernardo (Chaco), Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Bernardo (Nueve de Julio), Ort in der Provinz Santa Fe
 San Bernardo (San Justo), Ort in der Provinz Santa Fe
 Cerro San Bernardo, Erhebung in der Provinz Salta

in Kolumbien:
 San Bernardo (Cundinamarca), Gemeinde im Departamento Cundinamarca
 San Bernardo (Nariño), Gemeinde im Departamento de Nariño
 San Bernardo del Viento, Gemeinde im Departamento Córdoba
 San-Bernardo-Archipel, Inselgruppe

in Mexiko:
 San Bernardo (Álamos), Ort in der Gemeinde Álamos im Bundesstaat Sonora
 San Bernardo (Durango), Ort im Bundesstaat Durango
 San Bernardo Mixtepec, Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Municipio San Bernardo, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Durango
 Municipio San Bernardo Mixtepec, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Oaxaca

in Spanien:
 San Bernardo (Valladolid), Ort in der Provinz Valladolid
 San Bernardo (Sevilla), Stadtviertel Sevillas

Sonstiges:
 Tarija (San Bernardo de Tarija), Stadt im Departamento Tarija, Bolivien
 San Bernardo (Chile), Stadt in der Hauptstadtregion, Chile
 San Bernardo (Uruguay), Ortschaft in Uruguay
 San Bernardo alle Terme, Kirche in Rom, Italien